Серия А 1934/1935 () — 6-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 30 сентября 1934 года и завершился 2 июня 1935 года. В 7-й раз в своей истории победителем турнира стал туринский «Ювентус».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1934/1935
Италия
Италия
Спорт в Италии в 1934 году
Спорт в Италии в 1935 году